6. Европско првенство у ватерполу за жене 1995. је одржано у Бечу Аустрија од 18. августа до 27. августа 1995. године. Такмичење је одржано у организацији ЛЕН-а. На првенству је учествовало 12 екипа. Првенство је освојила Италија, победивши Мађарску у финалу. У борби за бронзану медаљу Холандија је победила Грчку.

Учесници 

Група A
  
  
 

Група Б
  
  
 

Група Ц
  
  
 

Група Д

Први круг 
Дванаест екипа је подељено у 4 групе по 3. По две првопласиране екипе из сваке групе су се пласирале у други круг, док је последњепласирана екипа из сваке групе такмичење наставила у борби од 9. до 12. места.

Група A 

 Легенда: О =играо, П = победа, Н = нерешеноИ = пораз, ДГ = дати голови, ПГ = примљени голови, ГР = гол-разлика

Група Б

Група Ц

Група Д

Други Круг 
У другом кругу су формиране две групе (Е и Ф) са по 4 екипе. Прве две екипе из обе групе су се пласирале у полуфинале, трећепласиране у борбу за 5. место, а четворопласиране у борбу за 7. место. У групи Г су се такмичиле екипе за 9. место.

Група E

Група Ф

Група Г

Полуфинале

Фианлне утакмице 
 26. август 1995 – За 7. место

 26. август 1995 – За 5. место

 27. август 1995 – За 3. место

 27. август 1995 – За 1. место

Коначан пласман

Спољашње везе 
 

Спорт у Бечу
Европско првенство у ватерполу
Ватерполо у 1995.